Girl on Fire — пятый студийный альбом американской R&B и соул-исполнительницы Алиши Киз, вышедший 22 ноября 2012 года на лейбле RCA Records. Произошло это вскоре после брака Киз с рэпером и продюсером Swizz Beatz и рождения первого ребёнка (Egypt). Диск сразу возглавил американский альбомный хит-парад Billboard 200, став 5-м её альбомом во главе главного чарта Америки. Одноимённый с ним сингл Girl on Fire достиг № 11 в чарте Billboard Hot 100.

Об альбоме 
Ещё до своего релиза диск получил положительные отзывы музыкальных критиков: Entertainment Weekly, Rolling Stone, The Daily Telegraph.
Альбом возглавил хит-парад США Billboard 200 (с тиражом 159 тыс. экз. в дебютную неделю), став 5-м альбомом Алиши Киз, побывавшим на первом месте Америки. К февралю 2013 года суммарный тираж Girl on Fire только в США составил 565 000 копий.
Альбом дебютировал на № 15 в Великобритании (UK Albums Chart) и на № 2 в UK R&B Albums Chart, с тиражом в дебютную неделю 31,675 копий. В Австралии альбом дебютировал на 12 месте в ARIA Albums Chart и на № 2 в ARIA Urban Albums Chart.

Список композиций

Участники записи 
По материалам заметок с диска Girl on Fire.

 Alicia Keys — вокал, концепция, продюсер, клавишные, фортепиано, продюсер, синтезаторы
 Jeff Bhasker — программирование ударных, клавишные, орган, фортепиано, продюсер
 David S. Blanco — дизайн
 Will Botwin — менеджмент
 Paul Boutin — звукоинженер
 Val Brathwaite — звукоинженер
 Andre Brissett — клавишные
 Gary Clark, Jr. — гитара
 D.J. Walton — менеджмент
 Michelangelo Di Battista — фотограф
 Antonio Dixon — программирование ударных, продюсер
 Dr. Dre — продюсер
 Peter Edge — A&R
 Kenneth «Babyface» Edmonds — гитара, продюсер
 Warren «Oak» Felder — программиирование ударных и клавишных
 Bruno Mars — бэк-вокал, бас-гитара
 Maxwell — приглашенный певец
 Nicki Minaj — приглашенная певица

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Girl on Fire на AnyDecentMusic

Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы производства The Smeezingtons
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы США
Альбомы RCA Records
Альбомы Алиши Киз
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Премия «Грэмми» за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз
Альбомы, спродюсированные Dr. Dre